Nsungli peut désigner :
 les Nsungli, une population du Cameroun et du Nigeria
 le nsungli ou limbum, une langue des Grassfields